Nasen ist der Name von:

 Nasen (Gemeinde Itter) und Nasensiedlung sind Ortsteile von Itter im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Nasen (Südtirol), Dorf in Südtirol, Fraktion der Gemeinde Percha, teilweise auch in der Gemeinde Rasen-Antholz gelegen

Siehe auch:

 Nase (Begriffsklärung)